В списке представлены чёрные дыры, находящиеся относительно близко к Солнцу в пределах Млечного Пути. Для сравнения, расстояние до ближайшей к Солнцу звезды — Проксимы Центавра — около 4,24 световых лет, а диаметр Млечного Пути оценивается в 100 000 световых лет.

Большинство чёрных дыр считаются одиночными, не входящими в состав двойных систем, но такие объекты очень сложно обнаруживать, если только не измерять гравитационное искажение света от близких объектов. Чёрные дыры в двойных системах обнаружить существенно проще.

Список

Примечания 

Сравнительные списки
Списки звёзд
Чёрные дыры